Consecuencia o términos sinónimos y derivados pueden referirse a:

Ética
 Consecuencia (virtud), virtud en la que el comportamiento de las personas es concordante con aquellas opiniones que sostiene. Se opone a la hipocresía.

Desarrollos principales o centrales 
 Consecuencialismo, hace referencia a las teorías que sostienen que los fines de una acción suponen la base de cualquier apreciación moral que se haga sobre dicha acción.
 Consecuencia lógica, relación entre las premisas y la conclusión de un argumento deductivamente.
 Consecuencia jurídica, acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas.
 Consecuencias imprevistas, resultados no esperados o no anticipados de la acción humana.

Historia, política 
 Consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, grandes convulsiones político-sociales que marcaron el final de una época (hegemonía indiscutible de Europa), y el inicio de una transición hacia un nuevo orden mundial que años más tarde se consolidaría con la Segunda Guerra Mundial y luego de ésta.

Cine, televisión, música, espectáculos 
 Verdad consecuencia, serie de televisión transmitida a través de la pantalla de Canal 13 (Argentina).
 Las consecuencias, sexto álbum de estudio del intérprete y compositor zaragozano Enrique Bunbury, publicado en febrero de 2010.
Consecuencias (Posledice), película eslovena de 2018 dirigida por Darko Štante.